Andrea Schivo – agente di custodia italiano
 Arianna Schivo – cavallerizza italiana
 Beniamino Schivo – presbitero italiano
 Gian Marco Schivo – ex altista italiano